Ранчо ел Енсино има више значења:

 Ранчо ел Енсино (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Енсино (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Енсино (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ел Енсино (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику